Rozejm w Compiègne (1918)
 Rozejm w Compiègne (1940)

Zobacz też 
 Traktat w Compiègne

sv:Compiègneskogens vapenstillestånd